Canby ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Canby (Iowa), Ort im Adair County, Iowa
 Canby (Kalifornien), Census-designated place im Modoc County, Kalifornien
 Canby (Minnesota), Ort im Yellow Medicine County, Minnesota
 Canby (Oregon), Kleinstadt im Clackamas County, Oregon
 Canby Hills, Ort im Knox County, Tennessee
 Canby Park Estates, Gemeindefreies Gebiet im New Castle County, Delaware

Siehe auch:
 Canby’s Cross, Denkmal für General Edward Richard Sprigg Canby im Lava Beds National Monument

Canby ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Richard Sprigg Canby (1817–1873), General der US Army im Bürgerkrieg und in den Indianerkriegen
 Richard S. Canby (1808–1895), US-amerikanischer Politiker
 Vincent Canby (1924–2000), US-amerikanischer Filmkritiker
 William Marriott Canby (1831–1904), US-amerikanischer Botaniker